

Села 
 Веселівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Аджамська сільська громада
 Веселівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська громада (в минулому — Знам'янський район)
 Веселівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)